Дубяго — фамилия.

Известные носители 
 
 Дубяго, Татьяна Борисовна (1899—1959) — российский архитектор, специалист по садово-парковому искусству. Доктор архитектуры, профессор.
 Дубяго, Дмитрий Иванович (1849—1918) — русский астроном. Отец А. Д. Дубяго.

Другое 
 Дубяго — кратер на видимой стороне Луны.